Катари́на Ли Уо́терс (, род. 10 ноября 1980, Люнебург) — английская женщина-рестлер немецкого происхождения. Она наиболее известна по выступлениям в Impact Wrestling под именами Катарина или Винтер и по выступлениям в WWE под именем Кэти Ли Берчилл. Она провела много лет на независимой сцене, в частности в Frontier Wrestling Alliance, где выступала под именем Никита.

После подписания контракта с WWE она выступала в подразделении Ohio Valley Wrestling, где дважды становилась чемпионом среди женщин. В апреле 2010 года была уволена из WWE и в августе того же года подписала контракт с TNA. За первый год в новой федерации она завоевала оба женских чемпионских титула.

Титулы и достижения 
 British Independent Circuit
 British Women’s Championship (3 раза)

 Family Wrestling Entertainment
 Чемпион FWE среди женщин (1 раз)

 Ohio Valley Wrestling
 Чемпион OVW среди женщин (2 раза)

 Pro Wrestling Illustrated
 PWI ставит её на 18 место среди 50 лучших женщин-рестлеров в списке PWI Female 50 2012 года

 Queens of Chaos
 Чемпион World Queens of Chaos (1 раз)

 Total Nonstop Action Wrestling
 Чемпион TNA среди нокаутов (2 раза)
 Командная чемпионка TNA среди нокаутов (1 раз) — с Анжелиной Лав

 Trans-Atlantic Wrestling 
 Чемпион TWC среди женщин (1 раз)

 World Independent Ladies Division Wrestling
 WILD World Championship (1 раз)
 WILD Warrior of the Year (2011)
 WILD Match of the Year (2011) против Терры Кэлуэй

Примечания

Ссылки 
 TNA Wrestling profile
 Katarina Waters G.L.O.R.Y. profile
 Online World Of Wrestling profile 

Родившиеся в Люнебурге
Женщины-рестлеры Великобритании